Greg Zanon (né le  à Burnaby, en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière 
Repêché par les Sénateurs d'Ottawa au  tour en 2000 dans la Ligue nationale de hockey, il ne joue jamais avec la franchise ontarienne. Il commence sa carrière professionnelle avec les Admirals de Milwaukee, club-école des Predators de Nashville, de la Ligue américaine de hockey en 2003-2004 et l'équipe remporte en plus la Coupe Calder remise au champion des séries éliminatoires.

En 2005-2006, il fait ses débuts dans la LNH en tant que membre officiel des Predators. Le , il signe un contrat de trois ans avec le Wild du Minnesota.

Le , il est échangé au Bruins de Boston contre Steven Kampfer.

Le 8 juillet 2014, Zanon signe en tant qu'agent libre avec les Panthers de la Floride un contrat d'un an.

Statistiques 

| 1996-1997 || Salsa de Victoria || LHCB || 53 || 4 || 13 || 17 || 124 || -|| -||- || -|| -
|-
| 1997-1998 || Salsa de Victoria || LHCB || 59 || 11 || 21 || 32 || 108 || 7 || 0 || 2 || 2 || 10 	
|-
| 1998-1999 || Eagles de Surrey || LHCB || 58 || 17 || 54 || 71 || 154 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000 || Mavericks de Nebraska-Omaha || NCAA || 42 || 3 || 26 || 29 || 56 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Mavericks de Nebraska-Omaha || NCAA || 39 || 12 || 16 || 28 || 64 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Mavericks de Nebraska-Omaha || NCAA || 41 || 9 || 16 || 25 || 54 || -|| -|| -|| -|| -	
|-
| 2002-2003 || Mavericks de Nebraska-Omaha || NCAA || 32 || 6 || 19 || 25 || 44 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Admirals de Milwaukee || LAH || 62 || 4 || 12 || 16 || 59 || 22 || 2 || 6 || 8 || 31
|-
| 2004-2005 || Admirals de Milwaukee || LAH || 80 || 2 || 17 || 19 || 59 || 7 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2005-2006 || Admirals de Milwaukee || LAH || 71 || 8 || 27 || 35 || 55 || 21 || 1 || 7 || 8 || 24
|-
| 2005-2006 || Predators de Nashville || LNH || 4 || 0 || 2 || 2 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Admirals de Milwaukee || LAH || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Predators de Nashville || LNH || 66 || 3 || 5 || 8 || 32 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2007-2008 || Predators de Nashville || LNH || 78 || 0 || 5 || 5 || 24 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2008-2009 || Predators de Nashville || LNH || 82 || 4 || 7 || 11 || 38 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH || 81 || 2 || 13 || 15 || 36 ||- || - || - || -|| -
|-
| 2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH || 82 || 0 || 7 || 7 || 48 || - || - || - || -|| - 
|-
| 2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 39|| 2|| 4|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || Bruins de Boston || LNH || 17|| 1|| 1|| 2|| 4|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2012-2013 || Avalanche du Colorado || LNH || 44|| 0|| 6|| 6|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH || 24 || 0 || 4 || 4 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Rampage de San Antonio || LAH || 74 || 3 || 23 || 26 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4

| 493 || 12 || 50 || 62 || 230 || 18 || 0 || 5 || 5 || 6

Références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Burnaby
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur du Wild du Minnesota
Champion de la Coupe Calder
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Bruins de Boston